Папратница се може односити на:

 Папратница (Теслић), насељено мјесто у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Папратница (Жепче), насељено мјесто у општини Жепче, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ